Пинк 3 инфо српска је обавештајна претплатничка телевизија у власништву -{Pink Media Group}-. Пинк 3 инфо се емитује од 2013. године као 24-часовни кабловски овавештајни канал. На дан 15. фебруара 2021. канал је променио назив у ТВ Вести. 

Канал је критикован због емитовања провладиних вести, са критиковањем опозиције као и приказивањем „нереалних” вести.

Eмисијe 
 Инфо-топ
 Национални дневник
 Међународни дневник
 Инфо клиника
 Црна хроника
 Инфо Монте
 Инфо БХ

Види још 
 -{Pink International Company}-

Референце

Спољашње везе 
 Телевизија вести Јутјубу 
 Телевизија вести на Инстаграму
 Пинк 3 - порт. рс

Pink International Company
Телевизијске станице у Србији
Медији у Београду
Телевизијске станице покренуте 2013.